Sehn ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Sehn (* 1994), schwedische Schauspielerin
 Dietmar Sehn (* 1944), deutscher Sachbuchautor
 Eric Sehn (* 1984), kanadischer Wasserspringer
 Jan Sehn (1909–1965), polnischer Jurist
 Josef Sehn (1909–1995), deutscher Politiker (CDU)
 Marita Sehn (geb. Kaspar; 1955–2004), deutsche Politikerin (FDP)

Siehe auch:
 Sehen
 Seen